Luque se poate referi la:
Luque (Paraguay), un oraș din Paraguay.
Luque (Spania), un oraș din Spania, situat în provincia Cordoba din comunitatea autonomă Andaluzia.